Billinge (Merseyside)
Billinge (Suède)